

Geografia
 Eneide – una delle tribù dell'antica Atene

Letteratura
 Eneide – poema epico del poeta latino Publio Virgilio Marone
 Eneide – traduzione in italiano del XVI secolo di Annibal Caro del poema latino
 Eneide (Énéas) – poema di anonimo, edito per la prima volta da Jacques Salverda de Grave
 Eneide – romanzo di V. P. Rovinskij
 Eneide – romanzo di Heinrich von Veldeke

Musica
 Eneide di Krypton – album dei Litfiba

Televisione
 Eneide - Le avventure di Enea – sceneggiato televisivo, regia di Franco Rossi del 1971

Pagine correlate
Eneide travestita (Eneida na ukraijns'ku movu perelycovana) – poema satirico di Ivan Petrovyč Kotljarevs'kyj
Eneide travestita – opera musicale di Mykola Lysenko
L'Eneide travestita – romanzo di Giambattista Lalli